Bernard Theodore Espelage, Bischof
 Sylvester Joseph Espelage (1877–1940), Bischof